Un repère, au sens propre comme au sens figuré, est un point ou une zone de référence.

Sciences et techniques 

On utilise ce terme dans les contextes suivant : 
 en mathématiques, en physique, en astronomie, un repère (mathématiques) permet d’identifier, par une liste de coordonnées, chaque point d'un espace physique ou virtuel, dans le cadre d'un référentiel ; selon le référentiel utilisé et son contexte, les repères peuvent avoir des noms spécifiques (par exemple : repère affine, repère direct, repère log-log, repère semi-logarithmique, repère en rotation, repère projectif, repère de Frenet, repère de Darboux, Repère de référence céleste international, ...) ;
 en topographie, un repère de nivellement matérialise une altitude déterminée par nivellement ; 
 en architecture et en construction, un repère est un marquage, matérialisé par des entailles, des signes (peinture ou pastilles) colorés, apposés sur des éléments constructifs afin de conserver des alignements ou des mesures ou afin de reconnaître les parties qui doivent être posées les unes près des autres ;
 en hydrologie, un repère de crue permet d'indiquer le niveau atteint par une crue.
 en histoire, archéologie, paléontologie, stratigraphie,... un repère temporel est un  chronologique ;
 dans l'industrie agroalimentaire, un repère nutritionnel journalier (RNJ), ou   (GDA), est une valeur fournie par le fabricant afin de permettre le positionnement de la teneur en énergie et en macro-nutriments des boissons et denrées alimentaires par rapport aux apports nutritionnels conseillés (ANC).

Arts et lettres 

 En photographie, un repère de changement de bobine est un marquage fait sur une pellicule pour indiquer l'imminence de la fin de la bobine. 
 Dans la presse écrite, un repère (index) est un index analytique d'articles de périodiques de langue française.

Noms déposés 
 Marque Repère, marque de distributeur de E.Leclerc.
 Repères IREM est une revue de mathématiques.

Voir aussi 
 Repérage

Notes et références